Eft ist ein Ortsteil der Gemeinde Perl (Mosel) im Saarland.

EFT steht als Abkürzung für
 Emotional Freedom Techniques, eine therapeutisches Konzept zur Stressbehandlung
 Euro Floorball Tour, ein Unihockeyturnier
 Electronic Funds Transfer, siehe Bargeldloser Zahlungsverkehr
 Einkaufsgesellschaft Freier Tankstellen
 Emotionsfokussierte Paartherapie, eine Kurzzeit-Behandlungsmethode für Paare
 Escape from Tarkov, Computerspiel

EFT